Риз — фамилия. Известные носители:

 Риз, Пётр Михайлович (1902—1990) — советский учёный в области механики и педагог высшей школы, д.ф.-м.н., профессор

Риз — вариант записи фамилии Рис ( ). Известные носители:

 Риз, Бриттни (род. 1986) — американская легкоатлетка.
 Риз, Гэвин (род. 1980) — британский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой весовой категории.
 Риз, Делла (1931—2017) — американская актриса и певица.
 Риз, Мелисса — американский музыкант, модель и клавишница.
 Риз, Мэттью (род. 1974) — уэльский актёр.
 Риз, Пи Ви (1918—1999) — американский профессиональный бейсболист.
 Риз, Роджер Рой (род. 1959) — американский историк.
 Риз, Чип (род. 1951) — американский профессиональный игрок в покер.

Персонажи 
 Кайл Риз — персонаж серии фильмов о Терминаторе.

См. также

Примечания